Pojmem prášek, což je v podstatě zdrobnělina slova prach, může být označován:
 prášek (materiál), jemný prach, sypký materiál složený s velmi malých volných částic
 tableta, způsob dávkování léčiv – lidově pilulka
 prášek (léková forma)
 ve mlýně:
 moučný prach – prach z mouky rozptýlený mimo mlecí stroj, nebezpečný hořlavostí až výbušností, ale použitelný jako vydatné krmivo
 prášek (obsluha mlýna) – nejníže postavený pomocník ve mlýně obvykle učeň, jehož úkolem bylo ometat a odklízet moučný prach 

Mnohé práškové substance mohou být označovány jako „prášek“ ve spojení:
 bleskový prášek – k osvětlování při fotografování
 brusný prášek – jemné volné brusivo
 prášek do pečiva – kypřící prostředek
 prací prášek – sypký prací prostředek
 zubní prášek používaný k čištění zubů, předchůdce zubní pasty
 potraviny z prášku (např. polévka z prášku) – instantní potraviny
 prášková metalurgie – technologie výroby pevných předmětů z kovových a keramických prášků

Podobné výrazy 
 pudr
 prašan
 střelný prach

Prášek jako příjmení 
 Emil Prášek (1884–1934) – chorvatský bakteriolog a lékař českého původu
 Ferdinand Prášek (1876/1886–1971) – československý meziválečný politik, poslanec za národní socialisty
 Josef Prášek (1861–1925) – český politik, poslanec zemského sněmu
 Justin Václav Prášek (1853–1924) – český historik, orientalista
 Karel Prášek (1868–1932) – československý meziválečný politik, poslanec za agrárníky
 Michal Prášek (* 1988) – český motocyklový závodník
 Vojtěch Prášek (1866–1920) – český pedagog a politik, poslanec zemského sněmu

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení